Оцелень () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Оцелень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Оцелень.
 Оцелень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Хочень.